Strangers When We Meet (boek), een boek van Evan Hunter uit 1958
 Strangers When We Meet (film), een film uit 1960 gebaseerd op dit boek
 Strangers When We Meet (The Smithereens), een single van The Smithereens uit 1986
 Strangers When We Meet (David Bowie), een single van David Bowie uit 1995